Název Žilín má více významů:

místní část
 Žilín (Kladná Žilín) – místní část vesnice Kladná Žilín v okrese Zlín
 Žilín (Papradno) – místní část obce Papradno na Slovensku v okrese Považská Bystrica

vodní tok
 Žilín (potok) – levostranný přítok Papradnianky na Slovensku v okrese Považská Bystrica

vrch
 Žilín (vrch) – vrch (787 m n. m.) na Slovensku v pohoří Javorníky